FEU steht als Abkürzung für:
 Federación Estudiantil Universitaria, die Föderation kubanischer Universitätsstudenten
 Forty-foot Equivalent Unit, siehe Twenty-foot Equivalent Unit
 Federation of the European Union Fire Officer Associations, die Vereinigung europäischer Feuerwehroffiziere
 Landkreis Ansbach (für Feuchtwangen), Kfz-Kennzeichen

Fe steht für
 Le Plessis-Feu-Aussoux, eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne

FeU ist die Abkürzung für:
 Fernuniversität in Hagen

Abkürzung